Amiral général peut désigner :
 amiral général, un officier de marine de rang élevé ;
 Amiral général, un croiseur cuirassé construit pour la Marine impériale russe en 1873.